Hunter Bishop (né le  à Fairbanks, dans l'État de l'Alaska aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évolue au poste de ailier droit.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Ice Dogs de Fairbanks || NAHL || 52|| 7|| 14|| 21|| 33|| || || || || 
|- 
| 2004-2005|| RoughRiders de Cedar Rapids || USHL|| 50|| 2|| 10|| 12|| 17|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Vipers de Vernon || LHCB|| 56|| 25|| 29|| 54|| 39|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| Vipers de Vernon ||  LHCB|| 24|| 11|| 15|| 26|| 16|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| Université d'Ohio State|| NCAA|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Vipers de Vernon ||  LHCB|| 60|| 57|| 40|| 97|| 45|| || || || || 
|- 
| 2008-2009|| Université d'Ohio State || NCAA|| 42|| 14|| 17|| 31|| 18|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Université d'Ohio State || NCAA|| 33|| 15|| 12|| 27|| 22|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Bulldogs de Hamilton||  LAH|| 9|| 2|| 3|| 5|| 0|| 12|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 34 || 4 || 4 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Nailers de Wheeling || ECHL || 9 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 48 || 24 || 25 || 49 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Monsters du lac Érié || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Americans de Rochester || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 24 || 3 || 2 || 5 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 57 || 6 || 9 || 15 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 48 || 20 || 16 || 36 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Krefeld Pinguine || LdC || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Innsbruck || EBEL || 33 || 18 || 11 || 29 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Innsbruck || EBEL || 54 || 25 || 24 || 49 || 22 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2017-2018 || HC Innsbruck || EBEL ||54 ||22||16||38||16 ||0 || 0|| 0|| 0||0 
|-
|2018-2019 || Belfast Giants || EIHL || 34|| 4|| 15|| 19||31 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Fairbanks (Alaska)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HC Innsbruck
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des Belfast Giants